Sokóle peut désigner en Pologne :
 Sokóle, village de la voïvodie de Mazovie
 Sokóle, village de la voïvodie de Podlachie